menuet – forma muzyczna oparta na tańcu
 menuet – taniec
 Menuet – marka polskiego odbiornika radiowego